(1895-1953), médecin canadien, qui a été un as de l’aviation militaire pendant la première guerre mondiale ;
 Douglas McGregor (1906-1964), psychologue et professeur américain de management, au MIT ;
  (né en 1953), ancien colonel de l’US Army, devenu écrivain et chroniqueur pour des chaînes d’information ;
 Doug MacGregor (né en 1977), musicien canadien, batteur du groupe .